Gaber je lahko:

 gaber (Carpinus) rod listavcev iz družine gabrovk (Carpinaceae) in vrste iz tega in sorodnih rodov
 beli oz. navadni gaber (Carpinus betulus)
 črni gaber (Ostrya carpinifolia)
 kraški gaber (Carpinus orientalis)
 ime več  naselij
 Veliki Gaber, naselje v občini Trebnje
 Mali Gaber, naselje v občini Trebnje
 Gaber, naselje na hrvaškem   
 Gaber, ime več znanih osebnosti
 Gaber Glavič, slovenski hokejist
 Gaber Marolt, slovenski bobnar, član skupine Nude
 Gaber Trseglav, slovenski gledališki igralec
 Gaber, priimek  več znanih osebnosti
 Slavko Gaber, slovenski politik in filozof

Glej tudi
 Gaberje (razločitev)
 Gabrje